Arnold Margolin est un nom pouvant désigner:

, scénariste et producteur américain
 (1877-1956), diplomate et avocat ukrainien

Voir aussi

Margolin, Arnold